San Nicolás Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Nicolás Buenavista, La Trinitaria, Chiapas, 
 San Nicolás Buenavista, Zinacantán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar